Кона може да се односи на:

 Колосе, древни град у Фригији
 Кона (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Кона (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Кона (Авелино)
 Кона (Кјети)
 Кона (Козенца)
 Кона (Ферара)
 Кона (Пескара)
 Кона (Венеција)
 Кона (Верона)